Колесище — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Колесище — деревня в Лидском районе Гродненской области.
 Колесище — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.